Cederholm steht für:

 Jöns & Anders Cederholm, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller

Cederholm ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Cederholm (* 1990), schwedischer Handballspieler
 Anton Cederholm (* 1995), schwedischer Eishockey-Aberwehrspieler
 Jacob Cederholm (* 1998), schwedischer Eishockey-Aberwehrspieler
 Leo Cederholm (1852–1932), preußischer Generalleutnant